Miejscowości w USA:
 Hickory – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Graves
 Hickory – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Hickory – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Newton
 Hickory – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Hickory – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Catawba
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
 Hickory (ang. Hickory Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hickory (ang. Hickory County) – w stanie Missouri